Телефильм:
 Телефильм — фильм, предназначенный для трансляции по сети телевизионного вещания;
 «Телефильм» — российская киностудия в 1990—2007 годах, бывшее Творческое объединение телевизионных фильмов Киностудии «Мосфильм»;
 «Телефильм» — другая российская киностудия.

Примечания